«On Stage» () — может означать:
 On Stage (альбом Элвиса Пресли) (1970, концертный музыкальный альбом)
 On Stage (альбом Rainbow) (1977, концертный музыкальный альбом)